Kölpinsee (Loddin) - deel van de gemeente Loddin op het eiland Usedom in Mecklenburg-Voorpommeren, Duitsland
 Kölpinsee (Usedom) - meer op het eiland Usedom in Mecklenburg-Voorpommeren, Duitsland
 Kölpinsee (Mecklenburg) - meer in Mecklenburg-Voorpommeren, Duitsland
 Kölpinsee (Uckermark) - meer in de Landkreis Uckermark in Brandenburg, Duitsland